Halbmondinsel ist der Name mehrerer Inseln:

 Half Moon Island, Südliche Shetlandinseln
 Halvmåneøya, Spitzbergen
 Cayo Media Luna, Kuba